GZB steht als Abkürzung für:

 Genossenschaftliche Zentralbank, ursprünglicher Name der heutigen Bank Cler
 Genossenschaftliche Zentralbank Aktiengesellschaft, von 1953 bis 1989 der Name der heutigen Raiffeisen Zentralbank Österreich
 Geographische Zentralbibliothek, Bibliothek des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) in Leipzig
 GeothermieZentrum Bochum, Verbundforschungseinrichtung in Nordrhein-Westfalen

Abkürzung